Міжнародна літературно-мистецька премія імені Лесі Українки — громадська відзнака, заснована з метою підтримки та заохочення підтримки українських письменників, митців, науковців, журналістів, громадських діячів та меценатів. Нагороду було започатковано в 2017 році, як Почесну міжнародну медаль Лесі Українки, що вручалася в рамках Міжнародного літературно-мистецького конкурсу імені де Рішельє.

З 1 січня 2021 року засновниками відзнаки стали Міжнародна літературно-мистецька академія України та Міжнародна Академія діячів літератури, мистецтв і комунікацій (Німеччина, м. Франкфурт-на-Майні — м. Берлін).

Міжнародний літературно-мистецький конкурс імені де Рішельє 

Міжнародний багаторівневий літературно-мистецький конкурс імені де Рішельє заснований у 2010 році і проводиться в Одесі. Його заснувала недержавна творча асоціація «Глорія», що знаходиться м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина) й об'єднує письменників, акторів, художників, музикантів, перекладачів, журналістів і науковців з усього світу. У межах конкурсу вручається низка відзнак, зокрема: «Діамантовий Дюк», «Алмазний Дюк», «Рубіновий Дюк», «Сапфіровий Дюк», «Смарагдовий Дюк», «Платиновий Дюк», «Срібний Дюк», «Перлинний Дюк», «Кришталевий Дюк», «Золотий Дюк», кілька дипломів у номінації «Міжнародні Літературні Олімпійські ігри», статуетки та дипломи «Золотий парус Глорії». Окрім того, на конкурсі започатковані відзнаки та премії: міжнародна медаль Генріха Бьолля, Міжнародна літературна премія імені Михайла Булгакова, Міжнародна літературна премія імені Ільфа і Петрова, міжнародна премія імені Миколи Лисенка, міжнародна медаль Лесі Українки та окремі іменні відзнаки.

Історія відзнаки 

Міжнародна медаль Лесі Українки започаткована 2017 року. У 2020 вручалася як Міжнародна літературна премія імені Лесі Українки. З 1 січня 2021 року, коли засновниками відзнаки стали Міжнародна літературно-мистецька академія України та Міжнародна Академія діячів літератури, мистецтв і комунікацій (Німеччина, м. Франкфурт-на-Майні — м. Берлін), вона стала окремою нагородою і отримала назву — Міжнародна літературно-мистецька премія імені Лесі Українки.

Лауреати

2017 рік 
 Сергій і Тетяна Дзюби — за зарубіжні збірки та їхні книжки, видані в Україні
 Василь Слапчук — за книгу «Вибрані поезії» (Київ, видавництво «Ярославів Вал»)
 Олена Жукова (Канада) — за роман «Дует для самотності»
 Михайло Співак (Канада) — за роман «Неймовірні пригоди дона Мігеля Кастильського та візира Ієрусалимського в Іспанії»
 Галимкаір Мутанов (Казахстан) — за збірку віршів «У ковчезі часу», яка вийшла українською мовою в Києві

2018 рік 
 Рісто Василевскі (Сербія) — за збірку віршів «Серце кола»
 Ярослав Савчин — за збірку лірики «Для двох сердець…» та поетичну творчість
 Тетяна Жилінська (Білорусь, Мінськ) — за виявлення яскравої творчої індивідуальності у публікаціях останніх років
 Олександр Сенчик — за значну благодійну діяльність
 Людмила Шутько (Італія) — за книжку оповідань «Як подружитися з часом?»

2019 рік 
 Роллан Сейсенбаєв
 Михась Ткач
 Станіслав Маринчик
 Юрій Работін
 Микола Ткач і Віталій Леус (посмертно) — за значний внесок в українську літературу

2020 рік 
 Анатолій Аврутін (Білорусь, Мінськ) — за визначну міжнародну і громадську діяльність, популяризацію української літератури в світі
 Володимир Хоменко (Україна, Київ) — за визначну міжнародну і громадську діяльність, популяризацію української літератури в світі

2021 рік 
 Рауль Чілачава — за переклад і популяризацію творчості Лесі Українки грузинською мовою
 Михайлина Коцюбинська (посмертно) — за видатну наукову діяльність
 Василь Барка (посмертно) (США) — за видатний внесок у світову літературу
 Юрій Шерех (Шевельов) (посмертно) (США) — за видатний внесок у світову літературу
 Тетяна і Сергій Дзюби — за збірки віршів "Голоси двох поетів (Іспанія, Болівія), «Береги» (Румунія), «Веселка на віях» (Киргизстан) і п'ятитомник «Вірші 80 мовами світу» (Канада)
 Михайло Каменюк — за значну літературно-культурологічну діяльність
 Олена Ананьєва (Німеччина) — за власний творчий доробок та популяризацію української літератури в світі
 Сантош Кумар Покхарел (Непал) — за власний творчий доробок та популяризацію української літератури в Непалі та Індії
 Надія Яковчук — за виконання вокально-інструментальних творів українських композиторів на вірші поетів-класиків Т. Шевченка, Л. Українки та І. Франка
 Юлія Раденко — за вагомий внесок у розвиток творчого потенціалу молоді в галузі кіно-, телемистецтва
 Надія Бойко — за вагому творчу діяльність та стійку громадянську позицію
 Надія Гармазій (Частакова) — за збірку віршів «Попелище для феніксів»
 Головний режисер Чернігівського обласного театру ляльок імені Олександра Довженка Віталій Гольцов, актори Ольга та Роман Маджуги, композитор Юлія Грицун — за виставу «Ласий ведмідь і Кракатунчик» за творами Михася Ткача та Сергія Дзюби в Чернігівському обласному театрі ляльок ім. Олександра Довженка

2022 рік 
 Віра Вовк (Бразилія) — за видатний внесок в українську літературу та її популяризацію в світі
 Богдан Бойчук та Богдан Рубчак (посмертно) (США) — за великий внесок в українську літературу та її подвижницьку популяризацію в США
 Михайло Блехман (Канада) — за оригінальне втілення образу Лесі Українки в художній прозі
 Квітка Цісик (США) (посмертно) — за видатний внесок в українське та світове мистецтво
 Генріх Дік (Німеччина) — за визначну творчу, міжнародну та громадську діяльність, популяризацію української літератури в Німеччині
 Ашис Санйал (Індія, Бангладеш) — за визначну творчу діяльність та популяризацію української літератури в Індії і Бангладеш
 Роллан Сейсенбаєв (Казахстан) — за видатний внесок у казахську та світову літературу
 Людмила Шутько (Італія) — за дев'ять книг казок для дітей українською та італійською мовами
 Галина Запорожченко — за значну творчу та громадську діяльність на благо України
 Людмила Нікуліна — за значну творчу діяльність
 Інна і Тетяна Чабан — за високу духовність, унікальну чарівність та визначну творчу діяльність
 Фідель Сухоніс — за збірку оповідань «Чужа молитва», присвячену героїзму українців у боротьбі з російською агресією на Донбасі

2023 рік 
 Художник-живописець та народний поет України Ярослав Савчин (Івано-Франківська обл.) — за цикл ліричних пейзажних мотивів України;
 Письменник, правозахисник, Герой України, засновник Української Гельсінської Групи Микола Руденко (посмертно) (м. Київ), історик, один із представників українського національного руху, політв'язень, дисидент, доктор гуманітарних наук, Почесний громадянин Волині Валентин Мороз (посмертно) (м. Львів) — за жертовну діяльність у відстоюванні незалежної України;
 Письменник Ігор Фарина (м. Шумськ Тернопільської обл.) — за книгу вибраних рецензій «Крутоплин»;
 Вчитель історії Павлиського ліцею імені Сухомлинського Віталій  Постриган (Павлиш, Кіровоградська обл.) — за значну творчу діяльність, зокрема книги «Над плесом Омельничка», «Джерела та дослідження історії козацької доби Сухоомельницького Правобережжя»;
 Перекладач Валентина Мінгалієва (Німеччина) — за значну творчу діяльність, зокрема майстерний переклад роману-серіалу для дітей Сергія Дзюби та Ірини Кулаковської «Потягуськи» німецькою мовою;
 Поетеса, прозаїк, авторка пісень, співачка, актриса, педагог, еколог, міжнародна громадська діячка, Принцеса Ловелін Ейо (Princess Lovelyn Eyo, Нігерія) — за власний творчий доробок, популяризацію української літератури і мистецтва в світі та цикл пісень у перекладі українською мовою;
 Художниця Евеліна Май (м. Запоріжжя) — за серію картин на патріотичну тематику;
 Письменниця, психолог Тетяна Вишко (Київська обл.) — за книгу «Як ти? # Самодопомога: про стрес, тривогу та любов».

Примітки

Джерела 
 Названо лауреатів Міжнародної літературно-мистецької премії імені Лесі Українки за 2021 рік  // Книгобачення

Громадські відзнаки
Міжнародна літературно-мистецька академія України
Нагороди, засновані 2017
Засновані в Україні 2017